Trailer har olika betydelser:

 Trailer (film) – reklamfilmer för en film, ett radio- eller TV-program
 Trailer (fordon) – en typ av släpvagn till lastbil